Тиберій Юлій Рескупорід VIII (*Τιβέριος Ἰούλιος Ῥησκούπορις, д/н —бл. 359) — цар Боспору в 342—359 роках.

Життєпис 
Походив з династії Тиберіїв Юліїв. Вважається сином боспорського царя Рескупоріда VII (VI). Після поразки Боспору у війні з готами у 341 або 342 році цар Рескупорід VI (V) загинув, а його син-співправитель Савромат V втік або потрапив у полон. Король готів Германаріх зробив Рескупоріда VIII новим царем, який визнав зверхність Готської держави. Існують розбіжності стосовно нумерації цього володаря: без врахування Аспурга — рахують як Рескупорід VII, з тотожненням Рескупоріда IV і Рескупоріда V — як Рескупорід VI або з об'єднанням в одну особу Рескупоріда VI і Рескупоріда VII — як Рескупоріда V

Залишався вірним васалом готів. Водночас зумів відновити гарні стосунки з Херсонесом, залежним містом Риму, та самою Римською імперією. Поступово відновлюються торгівельні відносини з малоазійськими містами імперії. Відомо про дві срібних таці із зображенням імператора Констанція II, виготовлені в 343 році і, ймовірно, подаровані проримськи налаштованими представниками правлячих кіл Боспора того часу. При цьому територію царства стали заселяти варвари, поступово приймаючи боспорські звичаї.

Сприяв поширенню християнства. За правління Рескупоріда VIII християнський єпископ остаточно затверджується в Пантікапеї. В «Церковній історії» Єрмія Созомена згадується боспорський єпископ Ульфіла, який брав участь в Нікомедійському помісному соборі у 344 та 358 роках.

У 359 році його було повалено Савроматом V.

Джерела 
 Сазанов, А В. О хронологии Боспора ранневизантийского времени / А. В. Сазанов // СА. 1989. № 4 
 Болгов, Н. Н. Закат античного Боспора / H.H. Болгов. — Белгород, 1996 

Боспорські царі
Персоналії IV століття